Orisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Orisaari (ö i Finland, Birkaland), Tammerfors,  (4 ha)
2. Orisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,37, long 28,19),  (1 ha)
3. Orisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 28,90),  (1 ha)
4. Orisaari (ö i Pihtipudas, Saanijärvi),  (6 ha)
5. Orisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu),  (3 ha)
6. Orisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (5 ha)
7. Orisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,77, long 26,76),  (8 ha)
8. Orisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar